Strefa abyssalna (również w formie abisal) - najgłębsza strefa głębokich wód oceanicznych. Strefa charakteryzuje się ubogim organicznym życiem dennym, obfitymi opadami na dno obumarłego planktonu, brakiem  naświetlenia oraz znikomymi ruchami wody i minimalnym wpływem lądu na sedymentację osadów.

W strefie abyssalnej tworzą się osady abyssalne.

Sedymentologia
Oceanografia
Budowa Ziemi